(engl.: Pyromanie) bezeichnet:

 Pyromania (Album), Album von Def Leppard (1983)
 Pyromania (Lied), Single von Cascada (2010)